Le nom Surangel Whipps est porté par deux personnalités politiques paluanes, père et fils :

 Surangel Whipps Sr., président de la Chambre des délégués des Palaos puis du Sénat ;
 Surangel Whipps Jr., président de la République.